Edina kan syfta på:

 Edina (namn) – ett flicknamn
 Edina Monsoon – en karaktär i Absolutely Fabulous
 Edina – som Edinburgh kallades av skotska poeter, se Edinburgh#Andra namn

Geografi
Edina, Minnesota – en förort till Minneapolis
Edina, Missouri – en stad i Knox County
Edina Point – en udde i Liberia
 Komenda/Edina/Eguafo/Abirem – ett distrikt i Ghana